Glempang (Mandiraja)
 Glempang (Maos)
 Glempang (Pekuncen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing